Hier encore désigne notamment :
 Hier encore, une chanson de Charles Aznavour, sur l'album Hier... encore ;
 Hier encore, une émission de télévision diffusée sur France 2.